Diez kan syfta på:

 Diez, Tyskland –  en stad i Rhein-Lahn-Kreis i förbundslandet Rheinland-Pfalz
 Grevskapet Diez – ett medeltida grevskap 
 Diez (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet